Vermont může být:
 Vermont – stát na severovýchodě Spojených států amerických
 Vermont Township – správní oblast v okrese Fulton County v Illinois
 Vermont (Illinois) – vesnice v Illinois
 Vermont (Indiana) – vesnice v Indianě
 Vermont (Wisconsin) – městečko ve Wisconsinu
 Vermont (Dane County) – osada v okrese Dane County ve Wisconsinu
 Le Vermont – obec ve Francii
 Vermont (Západní Kapsko) – městečko v provincii Západní Kapsko v Jihoafrické republice
 Vermont (Svatý Vincenc a Grenadiny) – městečko ve státě Svatý Vincenc a Grenadiny
 USS Vermont – různé lodě amerického námořnictva
 Vermont (skupina) – americká rocková skupina